Il singolare del torneo di tennis Dresden Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Julián Alonso 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Bernd Karbacher (primo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (quarti di finale)
 Jens Knippschild (quarti di finale)
 Nicolás Pereira (primo turno)

 Lars Jonsson (primo turno)
 Steve Bryan (primo turno)
 Martin Stringari (secondo turno)
 Stéphane Huet (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1997